Мора́вские Воро́та (, , , ) — горный проход в Чехии, между восточными отрогами Судет и западными отрогами Бескидов.

Моравские Ворота протягиваются с северо-востока на юго-запад на 60 км между городами Острава и Пршеров. Ширина достигает 10 км. Высшая отметка — 310 м — водораздел рек Одра и Бечва. Холмы и речные террасы сложены лёссами, галечниками, известняками. На северо-востоке имеются месторождения каменного угля.

Произрастают редкие еловые и дубовые леса. Поля заняты картофелем, посевами зерновых. Рыцарские замки. В городах — памятники средневековья. Издавна здесь проходил важный торговый путь из бассейна Дуная в бассейн Балтийского моря. Проложены шоссе и железная дорога Брно — Острава, а также газопровод.

Источники 
 .
 .

География Чехии